Journey to Silius (в японской версии называется Rough World (ラフワールド, Rafu Wārudo, пишется как [rʌf] WORLD)), — видеоигра в жанре беги и стреляй, выпущенная компанией Sunsoft эксклюзивно для игровой консоли NES в 1990 году.
Изначально игра разрабатывалась по мотивам фильма Терминатор, но потом SunSoft лишилась лицензии.

Сюжет 
В 2373 году по новому космическому календарю. Проблема перенаселённости Земли вынудила людей переселяться в космические колонии. Джей Маккрей, сын одного из учёных-разработчиков колонии #428 в системе звезды Силиус, готовится переехать туда и продолжить дело своего отца. Однако на борту происходит загадочный взрыв, убивший весь персонал и уничтоживший бортовые данные.

В доме отца Джей обнаруживает дискету, которая содержит не только полные чертежи станции, но и личное сообщение от отца. В нём сказано, что за взрыв на колонии ответственны террористы. Чтобы защитить колонию и отомстить за отца, Джей бросает им вызов…

Производство 
«Journey to Silius» изначально задумывался как игра, основанная на фильме 1984 года «Терминатор». Однако Sunsoft потеряла лицензию во время разработки, и в результате сюжет и графика были изменены до выпуска.

Американская версия отличается дизайном персонажа игрока от того, который использовался в японской и европейской версиях (на которых главный герой изображен в футуристических доспехах и шлеме, а не с открытой головой). Предварительная сборка японской версии, просто названная «Rough», отличалась тем же дизайном персонажа, который использовался для розничной американской версии.

Игровой процесс 
Геймплей схож с другими подобными играми в жанре «беги и стреляй», вроде Mega Man и Contra. Главный герой бежит по уровню (преимущественно слева направо) и уничтожает врагов-роботов. В конце каждого уровня игрока ожидает босс, как правило, имеющий уязвимость только в определённой части корпуса. У персонажа есть основное оружие с неограниченным боезапасом, но при уничтожении боссов он получает другие виды вооружения, к которым нужно подбирать амуницию. Она, а также аптечки, «выпадают» из уничтоженных врагов.

Графика и музыка 
Игра отличается неожиданно сильной для восьмибитной игры музыкой (композитор — Наоки Кодака). Для семплов бас-гитары использовался канал DPCM — решение, несколько необычное для NES. Этот же приём использован в ряде других игр от Sunsoft, например, Gremlins 2 и Batman: Return of the Joker.

Во вступительном уровне некоторые фрагменты мелодии напоминают главную музыкальную тему из фильма «Терминатор», а последний босс похож на T-800 из того же фильма.

Отзывы 

Хотя сама игра никогда не получала широкого признания на западных рынках, музыка получила широкое признание и стала предметом многочисленных ремиксов, таких, как музыкальный веб-сайт OverLooked ReMiX «JURN3Y 2 51L1U5».

Примечания

Ссылки 
 Memorial * Series: Sunsoft Vol. 5 Официальный сайт
 

Игры для NES
Компьютерные игры 1990 года
Компьютерные игры, разработанные Sunsoft
Беги и стреляй